

Села 
 Мар'ївка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Онуфріївська селищна громада (в минулому — Онуфріївський район)
 Мар'ївка — Кіровоградська область, Олександрійський район, Приютівська селищна громада